

Крайно класиране

Победители 
  Интер:     
Шампиони на Италия за петнадесети път, класират се за КЕШ
 Милан: 
Настоящ носител победител в Шампионска лига и автоматично печели правото да защитава титлата си в Шампионска лига.
 Рома и Лацио:
Печелят право да играят в Шампионска лига.
 Палермо, Фиорентина и Емполи:
Печелят право да играят в Купа на УЕФА.
 Сампдория:
Участник в турнира Интертото.
 Киево, Асколи Калчо 1898 и Месина: 
Изпадат в Серия Б.

Бележки 

Първенство на Италия по сезон